68-й чемпионат Италии прошёл в Мартина-Франка с 3 по 14 декабря 2008 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2448).

Таблица

Ссылки 
 
 68° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2008 год в шахматах
Декабрь 2008 года
Спорт в Италии в 2008 году
Спортивные соревнования в Апулии